Baol Bardot Bulsara es un cantante, actor, músico y compositor conocido por ser el vocalista de la banda de hard rock TNT (banda noruega), de nacionalidad española, aunque nacido en Buenos Aires, Argentina y trasladado a Madrid a los 3 años. Su nombre artístico es una combinación de influencias: Baol es un libro del autor Stefano Benni; Bardot el apellido de la actriz francesa y mito erótico Brigitte Bardot; y Bulsara era el apellido original de Freddie Mercury, (Farrokh Bulsara).

A lo largo de sus más de 15 años de carrera ha desarrollado su faceta de artista en musicales (We Will Rock You, Forever King of Pop, Esos Locos Fantasmas o Jesucristo Superstar), bandas tributo, coros gospel (Black Light Gospel Choir), ha cantado para películas (Lion King, Aladdin, Toy Story 4 o Buscando a Nemo 2), series, anuncios publicitarios y cuñas radiofónicas. También ha colaborado con bandas como Mägo de Oz o Manakel.

Biografía y trayectoria 
Su vida en los escenarios empezó bastante tarde, a los 26 años. Antes de eso tuvo varios trabajos no relacionados con el arte.

En su adolescencia comenzó a tocar la guitarra para poder sacar de oído y cantar las canciones de sus artistas favoritos. Tomó algunas clases, pero es principalmente autodidacta. Más adelante descubrió la ópera rock Jesucristo Superstar al acudir a unas audiciones, y fue entonces cuando Baol se dio cuenta de que era capaz de hacer las partes de Jesús, y, por ende, cantar agudo, como sus sus referentes en el rock: Freddie Mercury, Michael Sweet, Tony Harnell, Mickey Thomas, Geoff Tate, Sammy Hagar, Bobby Kimball…

Desde entonces ha formado parte de orquestas, bandas de versiones, coros gospel, bandas tributo (Led Zeppelin, Soda Stereo, The Police...), musicales, teatro, doblaje, cruceros, algunas bandas originales (Intuition, Acidalia, Rawckett...)… Ha cantado en cuñas y anuncios publicitarios, y ha participado en la película independiente El Ojo del Diablo, del cineasta Freddy Novillo.

Ha girado por España, Portugal y Latinoamérica tocando con diferentes bandas, ha sido director vocal de coros (CHGM), arreglado canciones para espectáculos originales, y grabado en algunos álbumes también.

Los musicales más destacados en los que ha actuado son We Will Rock You, Forever King Of Pop, Jesucristo Superstar, Esos Locos Fantasmas y Rent.

Ha doblado texto y canciones para series y películas, como Phineas & Ferb, Pokémon, Crazy Ex-girlfriend, Esta es mi Banda o Buscando a Nemo 2.

Algunos de los artistas con los que ha colaborado son Rawckett, Mägo de Öz, Manakel, Ahija2 o Black Light Gospel Choir.

Influencias e inspiración 
Baol siempre se ha declarado fan de la buena música, sin importar géneros ni estilos. Sus influencias son muy variadas, entre las que se puede encontrar Hard Rock & Pop de los años 80, The Beatles, Toto, Level 42, John Williams, Queen, Winger, George Michael & Wham!, Les Luthiers, Michael Jackson, Gino Vannelli, Duran Duran, TNT, Janelle Monáe, Tino Casal, T-Ride, Robert Palmer, A-ha, Extreme, The Police & Sting, Soda Stereo & Gustavo Cerati, Frank Sinatra, Prince, Funk & Disco de los 70...

Su álbum favorito es la banda sonora de Conan The Barbarian, de Basil Poledouris.

TNT 
A raíz de la salida de Tony Harnell de TNT el 11 de octubre de 2017, la banda decide continuar con un nuevo cantante. Oficialmente se revela a Baol Bardot Bulsara como tal el 22 de noviembre de 2017 en el auditorio Spektrum de Oslo, abriendo para Scorpions ante 8.000 personas. El hecho de que aterrice en esta banda es un acto destacado, ya que el propio cantante ha sido fan desde los 16 años: "Creo que debía tener 16 años cuando escuché por primera vez a TNT [...] De manera cósmica, TNT me hizo. Me sembró, y ahora ha llegado la temporada de cosecha…"

Discografía 
 2018 TNT XIII 
 2015 Esos locos fantasmas
 2014 Black light gospel choir 
 2014 XRIZ
 2012 Manakel Luz 
 2012 Black light gospel choir Gospel Revolution 
 2010 Phineas y Ferb (banda sonora), versión en español 
 2006 AHIJA2 Grandes Éxitos

Referencias 
 TNT holen Sänger Baol Bardot Bulsara an Bord. rockhard.de
 La increíble historia del heavy español que terminó liderando su banda favorita en Noruega. eldiario.es
 TNT tiene nuevo cantante Baol Bardot Bulsara. rockandblog.net
 "Creo que debía tener 16 años...". baolbardot.com
 TNT ficha al cantante español Baol Bardot Bulsara. hellpress.com
 Tnt presentan en directo a su nuevo vocalista. ¡Y es español!. themetalcircus.com
 TNT – Rivelato il nuovo cantante. loudandproud.it
 TNT Recruits Spanish Singer BAOL BARDOT BULSARA. blabbermouth.net
 Folkets dom: «Vi digger den nye TNT vokalisten». rockman.nettavisen.no
Entrevista a Espectro, el personaje de Baol en el musical Esos Locos Fantasmas. primerafilarevista.com
"Soy el malo de la película". Entrevista acerca del papel de Baol en RENT. musicalsonline.com
Perfil de doblaje. eldoblaje.com
"El Espíritu de Broadway", espectáculo musical.  redescena.net

Enlaces externos 
 Página web de Baol Bardot Bulsara. 
 Instagram de Baol Bardot Bulsara.
 Página de Facebook de Baol Bardot Bulsara.